Dmitri Wolkonski () ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Alexandrowitsch Wolkonski (1790–1838), russischer Fürst und Generalmajor in der Kaiserlich-russischen Armee
 Dmitri Michailowitsch Wolkonski (1770–1835), russischer Fürst und Generalleutnant der Kaiserlich-russischen Armee 
 Dmitri Petrowitsch Wolkonski (1764–1812), russischer Fürst, Generalleutnant der Kaiserlich-russischen Armee und Militärgouverneur in Archangelsk